Les Braves de Brockville sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Brockville dans la province de l'Ontario au Canada.

Historique 
L'équipe est créée en 1963.

Statistiques

Palmarès 
 Coupe Bogart : 1978, 1998
 Coupe Fred Page : 1998

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1963